Jens ''The Beast'' Dalsgaard født d. 26 april 1984 og opvokset i Århus, Danmark. Bosat i København, med sin kæreste Frederikke (siden 2013) og deres to hunde.

Han er en kendt TV personlighed, kendt fra TV2 dokumentar programmet ''Fangerne'' 2011/2012 samt hans egen TV2 Play dokumentarserie ''Jens The Beast - Giften i min krop'' 2021.

Tidligere medvirket i spillefilm, musikvideoer, reklamer, modeshows, podcasts og meget andet.

Karriere 
Jens ''The Beast'' Dalsgaard er selvstændig iværksætter. Han driver i dag en succesfuld online coaching virksomhed, samt aktieinvestering og ejendomsinvesteringsvirksomhed.

Han deltager desuden løbende i diverse spillefilm, musikvideoer, reklamer, modeshows, podcasts mm.

Jens er derudover meget kendt fra sociale medier som Instagram, Facebook, TikTok og Youtube, hvor han har mange hundrede tusinde følgere.

Privatliv og opvækst 
Hans far er fra Danmark og hans mor var fra Norge, hun døde med sclerose da han var 24, hvilket også var det som for alvor fik ham ud på den kriminelle løbebane.

Han har 2 søstre og 2 brødre. 

Han har boet i Århus det meste af hans liv, samt forskellige andre byer i Jylland inden han i 2008-2010 røg i fængsel med sin første dom og efterfølgende igen fra 2010-2012 med sin anden dom. 7

Da han kom ud af fængsel og havde vendt sit liv rundt, fandt han kort tid efter sammen med sin nuværende kæreste og forlovede Frederikke (2013). De er stadig sammen den dag i dag og er bosat i København med deres to fælles Chihuahua hunde.

Referencer 

Tv-personligheder fra Danmark
Sundhed